Probele de scrimă la World Combat Games din 2013 s-au desfășurat de pe 24 octombrie până pe 26 octombrie la Sala de sport și de concerte Nr.2 de la Saint Petersburg, Rusia.

Tabloul medaliilor

Rezultate

Masculin

Feminin

Referințe
  Scrimă la World Combat Games din 2013 

2013 în scrimă
Competiții de scrimă în Rusia
World Combat Games